

Gastronomia 
 Paska – dolce pasquale ucraino
 Paska – dolce pasquale russo

Geografia 
 Paska – comune tedesco della Turingia

Pagine correlate 
 Pascha